Evangelist steht für:

 Evangelist (Neues Testament), Verfasser eines der neutestamentlichen Evangelien
 Evangelist (Oratorium), Rezitator der neutestamentlichen Erzählpassagen in einem Oratorium
 Evangelist (Prediger), im Rahmen einer Evangelisation aktiven Prediger
 Evangelist (Technologie), Botschafter für eine bestimmte Technologie

Siehe auch:

 Evangelista
 Evangelisti
 Technology Evangelist